Televíziós sorozatok
 Pindúr pandúrok (1998–2005), Craig McCracken rajzfilmsorozata
 Demasita! Powerpuff Girls Z (2006–2007), Isiguro Megumu animesorozata
 Pindúr pandúrok (2016), Craig McCracken 2D-s számítógépes animációs sorozata

Film
 Pindúr pandúrok: A mozifilm (2002), Craig McCracken 2D-s számítógépes animációs filmje

Különkiadások
 Karácsonyi lidércnyomás
 Pindúr pandúr uralom
 Pindúr pandúrok: Táncra fűzve

Videójáték
  Game de Demashita! Powerpuff Girls Z (2007), Nintendo DS játékkonzolos játék